Friedrich von Luxemburg ist der Name folgender Personen:

 Friedrich (Moselgau) (965–1019), Graf im Moselgau
 Friedrich II. von Luxemburg (um 1005–1065), Herzog von Niederlothringen

Siehe auch:
 Friedrich von Luxburg (1829–1905), deutscher Verwaltungsjurist